Международный совет крикета (, ICC) — ведущая международная организация в мире крикета, осуществляющая глобальное регулирование данным видом спорта. Организация была создана 15 июня 1909 года под названием Имперская крикетная конференция (), в 1965 приняла название Международной крикетной конференции (), и, наконец, в 1989 году состоялся переход к нынешнему формату и названию. Основателями организации выступили представители Англии, Австралии и Южной Африки.

Сейчас в состав организации входят 106 национальных крикетных федераций. Существует чёткое разделение членов по статусу и полномочиям. Статусом полного члена обладают 10 союзов, ассоциированными членами считаются 38 стран, ещё 57 участников носят статус аффилированных. В тестовых матчах могут принимать участие только сборные, представляющие полных членов. Форматы соревнований ODI и Twenty20 доступны как полным, так и ассоциированным членам.

Совет занимается назначением судей на матчи международного уровня. Организация публикует Кодекс поведения (), содержащий нормы поведения профессиональных игроков. Борьба с коррупцией в крикете высокого уровня также входит в компетенцию совета. Вместе с тем, совет не координирует двусторонние встречи между сборными своих членов (в том числе все тестовые матчи), не контролирует крикет на национальном уровне и не занимается разработкой правил игры. Создание и изменение правил игры по-прежнему находятся в ведении Мэрилебонского крикетного клуба.

Совет возглавляет бывший австралийский игрок Алан Айзек, который сменил на этом посту индийского политика Шарада Павара. Должность генерального директора занимает Дэвид Ричардсон.

Региональные организации 
 Азиатский крикетный совет
 Американская ассоциация крикета
 Африканская ассоциация крикета
 Европейский совет крикета
 Международный совет крикета — Восточная Азия—Тихий океан

Реорганизованные 
 Крикетный совет Восточной и Центральной Африки
 Крикетный совет Западной Африки

Соревнования и награды 
Совет занимается организацией крупнейших международных соревнований по крикету, в их числе:
 Тестовый крикет
 Тестовый чемпионат
 Межконтинентальный кубок
 Крикет с ограниченными оверами
 Чемпионат мира (в т. ч. отборочный этап)
 Чемпионат ODI
 Мировой кубок Twenty20
 Чемпионс Трофи
 Мировая лига

Члены

Полные 
12 членов

Председатели 
 1989—1993  Колин Каудри
 1993—1997  Клайд Уолкотт
 1997—2000  Джагмохан Далмия
 2000—2003  Малкольм Грей
 2003—2006  Эхсан Мани
 2006—2007  Перси Сонн
 2007—2008  Рэй Мали
 2008—2010  Дэвид Морган
 2010—2012  Шарад Павар
 2012—  Алан Айзек

См. также 
 Зал славы Международного совета крикета

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Крикет
Организации, основанные в 1909 году
Крикет